Do soutěže čtyřhry juniorů na londýnském Wimbledonu 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl brazilský pár Orlando Luz a Marcelo Zormann, jehož členové se rozhodli startovat na paralelně probíhajících Panamerických hrách 2015.

Juniorku čtyřhry vyhrála osmá nasazená vietnamsko-indická dvojice složená z 18letého Lý Hoàng Nam a 17letého Sumita Nagala, kteří ve finále zdolali americko-japonské turnajové čtyřky Reillyho Opelku a Akiru Santillana ve dvou setech 7–6 a 6–4. Lý Hoàng Nam se stal prvním vietnamským tenistou v historii, jenž zvítězil v jakékoli soutěži Grand Slamu.

Nasazené páry 
  Taylor Fritz /  Michael Mmoh (semifinále)
  Chung Yunseong /  Hong Seong-chan (1. kolo)
  William Blumberg /  Tommy Paul (čtvrtfinále)
  Reilly Opelka /  Akira Santillan (finále)
  Miomir Kecmanović /  Casper Ruud (semifinále)
  Djurabeck Karimov /  Manuel Peña López (1. kolo)
  Franco Capalbo /  Álvaro López San Martín ''(1. kolo)
  Lý Hoàng Nam /  Sumit Nagal (vítězové)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2015
Juniorský tenis v roce 2015